Універсіта́ріо () може значити:

Футбольні клуби 

 Універсітаріо де Депортес
 Універсітаріо (Сукре)
 Універсітаріо (Амбато)

Стадіони 

 Універсітаріо (стадіон, Мехіко)
 Універсітаріо (стадіон, Каракас)